Фондовая биржа Молдовы () — фондовая биржа, расположенная в столице Молдавии — Кишинёве.

История 
Биржа была учреждена в декабре 1994 года согласно Закону об обращении ценных бумагах и фондовых биржах. Первые торги были проведены 26 июня 1995 года.

Листинг на бирже 
По состоянию на 2 мая 2010 года листинг на бирже имеют акции 13 компаний:
 Banca de Economii
 Efes Vitanta Moldova Brewery
 Ipteh
 Moldindconbank
 Moldova Agroindbank
 Mobiasbanca — Groupe Société Générale
 Victoriabank
 Banca Sociala
 Universcom
 Basarabia Nord
 DAAC Hermes
 Floarea Soarelui
 Supraten

Примечания

Ссылки 
 Сайт биржи

Молдавия
Организации, основанные в 1994 году
Появились в 1994 году в Молдавии
1994 год в экономике
Организации Кишинёва
Экономика Кишинёва
Экономика Молдавии